Dommer ist der Familienname folgender Personen:

 Arrey von Dommer (1828–1905), deutscher Musikhistoriker und Bibliothekar
 Elisabeth Dommer (* 1951), deutsche Autorin